Фраксион Консепсион има више значења:

 Фраксион Консепсион, Ел Нињо (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Консепсион (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику